Le tournoi de tennis de Moscou est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1999, classée en catégorie Tier I, se dispute du 18 au .

Nathalie Tauziat remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Schett, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 1999 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1999
Kremlin
Sport en Russie en 1999
Tennis en octobre 1999